Стефан Даниэль Патрик Лив (; ) — шведский хоккеист, вратарь.

Биография 
Лив родился в городе Гдыня в Польше под именем Патрык Слиж (), но был отдан в приют его биологическими родителями, а после, когда ему было около двух лет, принят шведской семьёй. Оставил своё оригинальное имя Патрик в качестве второго имени.

Лив являлся стартовым вратарём в «ХВ71» и его часто приглашали в сборную Швеции. Лив сыграл свою первую игру 18 января 2000 года в команде «ХВ71» против «Лулео». Его первое появление в национальной сборной было в матче против Чехии. Лив был выбран в 2000 году на Драфте НХЛ клубом «Детройт Ред Уингз» в четвёртом раунде, под сто вторым общим номером. 22 декабря 2005 года он был назначен в качестве третьего вратаря в сборной Швеции на зимних Олимпийских играх 2006.

Лив подписал годичный контракт с «Детройт Ред Уингз» в мае 2006 года, но начал сезон 2006/07 в фарм-клубе «Красных крыльев» «Гранд-Рапидс Гриффинс» (АХЛ). Был вызван в «Детройт Ред Уингз» 17 ноября 2006 года. Однако через десять дней Лив вернулся в «Гранд-Рапидс» играть против «Хьюстон Аэрос». Два дня спустя был отправлен в «Толедо Шторм» (ECHL).

После сезона в организации «Детройт Ред Уингз», который он провёл, играя в основном в «Гранд-Рапидс», Лив подписал трёхлетний контракт со своим прежним шведским клубом, «ХВ71». В сезоне 2007/08 выиграл чемпионат Швеции и был награждён как игрок года в Шведской элитной серии.

В мае 2010 года подписал контракт с «Сибирью». Именно благодаря стараниям Стефана «Сибирь» долгое время шла в лидерах Восточной конференции КХЛ и впервые за долгое время смогла пробиться в плей-офф. Был признан болельщиками самым полезным игроком своей команды по итогам всего сезона. Позже Лив решил подписать контракт сроком на два года с ярославским «Локомотивом».

Погиб на 31-м году жизни вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта. У Стефана остались жена и двое детей.

Награды и достижения 
 Олимпийский чемпион (2006)
 Чемпион мира (2006)
 Серебряный призёр чемпионата мира (2004)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2002, 2009)
 Чемпион Швеции (2004, 2008, 2010)
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (2009)
 Лучший вратарь чемпионата Швеции (2002)
 Лучший игрок чемпионата Швеции (2008)
 Признан болельщиками самым полезным игроком ХК Сибирь (2011)

Принимал участие в Матче всех звёзд КХЛ 2011. Играл за команду Ягра (Восток).

С 2013 года приз самому ценному игроку плей-офф шведской хоккейной лиги носит имя Стефана Лива.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 

Хоккейные вратари
Хоккеисты Швеции
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК ХВ71
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Толидо Уоллай»
Игроки ХК «Сибирь»
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»